Castilblanco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castilblanco de los Arroyos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Castilblanco (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Castilblanco (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar